Das Blumenbüro Holland ist die zentrale Marketingorganisation des Zierpflanzenbaus in den Niederlanden, des weltweit bedeutendsten Landes der Zierpflanzenproduktion.

Es wurde als Nachfolger der älteren „Vereinigung der Niederländischen Blumenkultur“ 1980 in Leiden in Form einer Stiftung gegründet. Seine Hauptaufgabe ist die weltweite Absatzförderung niederländischer Zierpflanzen. In diesem Rahmen betreibt das „Blumenbüro Holland“ zum Beispiel auch Marktforschung, wirkt bei der Etablierung  neuer Trends und Marktnischen mit, ebenso bei der Erarbeitung von Qualitätskriterien und Gütesiegeln, gibt verschiedene Fachpublikationen heraus und kooperiert mit anderen nationalen und internationalen Institutionen des Gartenbaus (in Deutschland z. B. mit der Fleurop-Organisation und dem Fachverband deutscher Floristen, und den verschiedenen Gartenbau-Fachmessen). Die Aktivitäten richten sich sowohl an den Handel als auch an den Endverbraucher. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Düsseldorf.

Weblinks 
Offizielle Webseiten (deutsch)

Unternehmen (Zuid-Holland)
Gartenbauwirtschaft
Organisation (Leiden)
Stiftung (Niederlande)
Gegründet 1980